Văcărești se poate referi la:

 Cartierul Văcărești din București
 Localități din România:
 Văcărești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Văcărești, Harghita				
 Văcărești, Teleorman

 Lacul Văcărești
 Mănăstirea Văcărești

Vezi și 
 Familia Văcărescu, veche familie de boieri din Țara Românească

 Văcăroiu (nume de familie)
 Văcarea (dezambiguizare)

 Râul Văcăria (dezambiguizare)

 Văceni, sat în județul Teleorman
 Văcăreni, sat în județul Tulcea
 Văculești, sat în județul Botoșani
 Văcăreasca, sat în județul Buzău

 Peștera Vacii
 Barajul Văcea

Nume de familie:
 Văcaru — caută „Văcaru”
 Văcărel — caută „Văcărel”
 Văcariu — caută „Văcariu”

Toponime românești